Junglen kan henvise til

 Generel betegnelse for Jungle
 Junglen (film fra 1914), en amerikansk stumfilm